ХК «Трактор» — российский профессиональный хоккейный клуб из Челябинска, выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

Клуб был основан в 1947 году под названием «Дзержинец» и выступал под этим названием до 1953 года, когда был переименован в «Авангард». Своё нынешнее название «Трактор» клуб получил 1958 году. В чемпионатах СССР клуб провёл 46 сезонов, лучшим результатом в которых стали бронзовые медали в сезоне 1976/77. Также «Трактор» является финалистом кубка СССР 1973 года, в котором челябинцы уступили московскому ЦСКА со счётом 2:6. После распада СССР, «Трактор» выступал в Межнациональной хоккейной лиге и стал бронзовым призёром сезона 1993/94. С 1996 по 2008 выступал как в Суперлиге, так и в Высшей лиге чемпионата России. В 2008 году вступил во вновь созданную Континентальную хоккейную лигу, где клуб добился наивысшего достижения в своей истории дойдя до финала Кубка Гагарина 2013 года, в котором уступил в шести матчах московскому «Динамо».

С 2009 года клуб проводит свои домашние матчи на Ледовой арене «Трактор», а до этого в течение 42 лет играл во дворце спорта «Юность».

Чемпионаты СССР и СНГ

Кубок СССР и Кубок Лиги

Чемпионаты МХЛ

Чемпионаты России

Континентальная хоккейная лига

Примечания 

ХК «Трактор» Челябинск
Статистика сезонов хоккейных клубов